Kreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kreiter (* 1963), deutscher Neurobiologe
 Elfi Kreiter (* 1936), deutsche Schnittmeisterin
 Casey Kreiter (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cornelius Gerhard Kreiter (* 1937), deutscher Chemiker
 Wladimir Michailowitsch Kreiter (1897–1966), russisch-sowjetischer Geologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kreider
 Greiter